Adolphe Bernard (1881-1955), ingénieur aéronautique français ;
 Adolphe Bernard (1871-?), rameur d'aviron français ;
 Al Bernard (1888-1949), chanteur de blues américain ;
  ;
  ;
 Aldis Bernard (1810-1876), dentiste et maire de Montréal ;
 Alfred Bernard (1899-1944), homme politique français ;
  ;
 André-Antoine Bernard, dit Bernard de Saintes (1751-1818), révolutionnaire français ;
 Angélique Bernard (née en 1972), femme politique canadienne ;
  ;
 Armand Bernard (1893-1968), acteur français ;
 Armand Bernard (1895-1965), chef d'orchestre et arrangeur français ;
 Armand Bernard (1829-1894), peintre français ;
 Audrey Bernard (1922-1997), poétesse et peintre française ;
  ;
 Auguste-Joseph Bernard (1831-1905), homme politique français ;
 Augustin Bernard (1757-1828), peintre français ;
 Augustin Bernard (1865-1947), géographe et historien français ;
 Barry Bernard (1899-1978), acteur anglais ;
  ;
 Bernard Bernard (1821-1895), prêtre et missionnaire catholique français ;
  ;
 Carlos Bernard (1962-), acteur américain ;
 Catherine Bernard (1662-1722), écrivain français ;
 Catherine Bernard (1969-), karatéka française ;
  ;
 Charles de Bernard (1804-1850), écrivain français ;
 Charles-Dominique Bernard (1762-1845), homme politique français ;
 Charles-Pierre Bernard (1882-1961), peintre français ;
 Christian Bernard (1950-), directeur de musée français ;
  ;
 Claude-Barthélémy Bernard (milieu du ), poète et historiographe français ;
 Crystal Bernard (1961-), actrice américaine ;
  ;
 Didier Bernard (1958-), athlète français ;
 Djuna Bernard (1992-), femme politique luxembourgeoise ;
 Dominik Bernard (19?-), acteur et metteur en scène français ;
  ;
 Dorothy Bernard (1890-1955), actrice américaine ;
 Edmond Bernard (19?-1994), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Édouard-Alexandre Bernard (1879-1950), dessinateur et illustrateur français ;
 Élodie Bernard (1984-), écrivain et voyageuse française ;
  ;
 Éric Bernard (1964-), pilote de Formule 1 français ;
  ;
 Évelyne Bernard (1948-), auteure québécoise ;
 
 
 Frits Bernard, psychologue et militant pédophile hollandais ;
 Gabriel Bernard, comte de Rieux (1687-1745), parlementaire français ;
 Gabriel Bernard (1885-1934), musicologue et écrivain français de littérature populaire ;
 Gentil-Bernard (1708-1775), poète et dramaturge français ;
 Grégory Bernard (1984-), joueur français de rugby à XV ;
 Guillaume Bernard (1972-), historien du droit et politologue français ;
 Harry Bernard (1878-1940), acteur américain ;
 Heliane Bernard (1936-), historienne française ;
  ;
  ;
  ;
 Hilda Bernard (1920-2022), actrice de cinéma, de télévision et de théâtre argentine ;
  ;
 Jacques-Antoine Bernard (1880-1952), roi d’Araucanie et de Patagonie sous le nom d’Antoine III ;
 James Bernard (1925-2001), compositeur britannique de musique de films ;
  ;
  ;
 Jean-Félix Bernard (1956-),  homme politique français ;
 Jean Frédéric Bernard (1683-1744), écrivain français ;
 Jean-Jacques Bernard (1888-1972), écrivain français, fils de Tristan Bernard ;
 Jean-Louis Bernard (1938-2020), chirurgien et personnalité politique français ;
 Jean-Marc Bernard (1881-1915), poète français ;
  ;
 Jean-Michel Bernard (1961-), pianiste et un compositeur français ;
   ;
 Jean-Pierre Bernard (1933-2017), acteur français ;
 Jean-René Bernard (1932-2021), haut fonctionnaire, inspecteur général des finances, diplomat, secrétaire général adjoint de l’Élysée sous la présidence de Georges Pompidou ;
  ;
 Joseph Cassien-Bernard (1848-1926), architecte français ;
 Pons-Joseph Bernard (1748-1816), naturaliste français ;
 Josy Bernard (1970-), actrice française ;
 Judith Bernard (1972-) professeur agrégée de lettres modernes, comédienne et metteur en scène française ;
  ;
 Jules Bernard (1849-1917), peintre et conservateur du musée de Grenoble ;
 Laurent Bernard (1971-), joueur de basket-ball français ;
 Léon Bernard (1877-1935), acteur français ; 
  ;
 Maïté Bernard (1970-), femme de lettres française, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
  ;
 Marc Bernard (1899-1960), aviateur français ;
 Marc Bernard (1900-1983), écrivain français ;
 Marc-Antoine Bernard (1755-1794), homme politique français ;
 Marianne Bernard (1839-1926), principale de collège britannique ;
 Marie Françoise Bernard (1819-1901), militante française ;
 Marie-Hélène Bernard (1953-) compositrice française ;
 Martin Bernard (1808-1883), homme politique français ;
 Mathias Bernard (1969-), historien et président d'université français ;
 Mathilde Bernard (2000-), coureuse cycliste française ;
  ;
  ;
 Michèle Bernard (1947-), auteur-compositeur interprète ;
  ;
 Molly Bernard (1988-), actrice américaine ;
 Nathalie Bernard (1970-), romancière française ;
 Neisha Bernard-Thomas (1981-), athlète grenadienne ;
 Nicole Bernard, actrice de théâtre française
 Noël Bernard (1874-1911), botaniste français ;
 Octave Bernard (1844-1904), magistrat français ;
 Octave Bernard (1869-1953), auteur dramatique et fondateur de l'Association de L'Estampe Moderne en 1918 ;
  ;
  ;
 Paule Bernard (1920-1974), infirmière et aventurière française ;
 Philippe Bernard (1931-1993), diplomate français ;
  ;
 Pierre-André Bernard, (1936-2020), un écrivain et expert énergétique français.
 Pierre-Joseph Bernard, Gentil-Bernard (1710-1775), poète français ;
 Pierre Marie Bernard (1777-1839), homme politique français ;
 Prosper Bernard (1902-1943), missionnaire québécois en Chine ;
 Raymond Bernard (1891-1977), réalisateur et scénariste français, fils de Tristan Bernard et frère de Jean-Jacques Bernard ;
  ;
  ;
 Roger Bernard (1908-1997), linguiste spécialiste du bulgare ;
 
 Henriette Rosine Bernard (1844-1923), actrice française ;
 Samuel Bernard, comte de Coubert (1651-1739), financier français ;
  ;
 Simon Bernard (1779-1839), général français et américain ;
 Simon Bernard (1991-), président et cofondateur de Plastic Odyssey ;
 Sophie Bernard (1948-), peintre, sculptrice et scénographe française ;
 Susan Bernard (1948-2019), actrice, mannequin et femme d'affaires américaine ;
 Tristan Bernard (1866-1947), écrivain français ;
 Valère Marius Bernard (1860-1936), poète, peintre ;
 
 Yohan Bernard (1974-), nageur français.

Personnalités portant ce patronyme comme pseudonyme 
 Françoise Bernard (1921-2021), autrice gastronomique française et une présentatrice télé
 Luc Bernard Chiche dit Luc Bernard (1947-2002), journaliste et réalisateur français

Patronyme français
Patronyme anglais
Patronyme germanique